Aymar du Rivail (1491-1558), juriste et historien dauphinois ;
 Hyppolyte-Léon Rivail (1804-1869), pédagogue français ;
 Charles Rivail (1862-1936), personnalité politique française.

Patronyme français